Лук'янець Володимир

Відомі представники 

 Лук'янець Володимир Лукич (1956—2014) — голова Черкаської ОДА в 1999—2002 роках.
 Лук'янець Володимир Олександрович (1940—2009) — актор театру, народний артист України (1994).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок